|-
| 160901 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160902 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160903 Shiokaze ||  || 14 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 160904 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160905 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160906 - ||  || 23 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160907 - ||  || 18 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160908 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160909 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160910 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160911 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160912 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160913 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160914 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160915 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160916 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160917 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160918 - ||  || 14 decembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160919 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160920 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160921 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160922 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160923 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160924 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160925 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160926 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160927 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160928 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160929 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160930 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160931 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160932 - || 2001 YO || 16 decembrie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 160933 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160934 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160935 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160936 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160937 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160938 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160939 - ||  || 3 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160940 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 160941 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160942 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160943 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160944 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160945 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160946 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160947 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160948 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160949 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160950 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160951 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160952 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160953 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160954 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160955 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160956 - ||  || 15 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 160957 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160958 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160959 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160960 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160961 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160962 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160963 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160964 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160965 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160966 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160967 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160968 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160969 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160970 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160971 - ||  || 8 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160972 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160973 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160974 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160975 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160976 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160977 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160978 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160979 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160980 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160981 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160982 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160983 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160984 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160985 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160986 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160987 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160988 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160989 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160990 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160991 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160992 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160993 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160994 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160995 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160996 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160997 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160998 - ||  || 6 februarie 2002 ||  || 
|-
| 160999 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161000 - ||  || 12 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-